Траут Вали има више значења:
 Траут Вали (Нови Мексико)
 Траут Вали (Илиноис)